Jean Prouvé – architetto e designer francese
 Victor Prouvé – pittore, scultore e incisore francese